— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в специальном районе Сибуя, Токио.
Станция была открыта 1-го апреля 1927-го года.

Окрестности станции
Храм Мэйдзи
Парк Ёёги
Музей Японского Меча

Планировка станции
2 пути и две боковые платформы.

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции

Железнодорожные станции, открытые в 1927 году